Rangers kan syfta på:

 United States Army Rangers – ett elitförband inom USA:s armé
 Rangers FC – ett skotskt fotbollslag från Glasgow
 New York Rangers – ett amerikanskt ishockeylag

Se även
 Texas Rangers